Durnowo ist der Familienname folgender Personen:

 Lidija Alexandrowna Durnowo (1885–1963), russisch-sowjetische Kunstwissenschaftlerin und Restauratorin
 Nikolai Nikolajewitsch Durnowo (1876–1937), russischer Linguist
 Pjotr Nikolajewitsch Durnowo (1843 oder 1845–1915), russischer Politiker und Innenminister des Russischen Reiches